"Volta ao Mundo" é o nono álbum de estúdio da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2010.

Faixas 
 Volta Ao Mundo
 Amor Universal
 A Dança do Lôro
 Brincando Na Chuva
 Culinária Mundial
 Diferentes
 A Roda
 Amazônia
 Dança do Marreco
 Chegou o Verão
 A Árvore
 Eu Quero Paz
 Amigos do Coração
 Obrigado Deusão

Histórico de lançamento 

Álbuns de 2010
Álbuns de Patati Patatá
Álbuns de música infantil
Álbuns em língua portuguesa